Каспарссон () — шведская фамилия. Известные носители:

 Каспарссон, Анна (1861—1961) — шведская художница и музыкант; мать Марьи Каспарссон.
 Каспарссон, Марья (1901—1993) — шведская художница.

См. также 
 Касперссон
 Каспер
 Касперский